El Ramal Lechería-AIFA será un ramal del Sistema 1 del Ferrocarril Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México. Se espera que el ramal se inaugure a finales de 2023.

Tendrá un total de 8 estaciones unidas por 28.00 km de vía que pasaran por los municipios de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango.

Estaciones 
Las estaciones de la líneas son:

Material rodante 
Por este ramal se espera que circulen 10 trenes del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México.

Véase también 

 Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México
 Transporte en la Ciudad de México
 Anexo:Sistemas de trenes suburbanos en América Latina
 Ferrocarril Suburbano (México)

Referencias 

Ferrocarril Suburbano del Valle de México
Ferrocarriles metropolitanos de México
Ferrocarril en México
Transporte del estado de México